SO2 steht für:

 SO2, die Summenformel von Schwefeldioxid
 sO2, die Abkürzung von Sauerstoffsättigung 
 SO(2), die spezielle Orthogonale Gruppe vom Grad 2

SO2